

Persone 
 Bottino – calciatore italiano
 Angelo Bottino – politico italiano
 Filippo Bottino – sollevatore italiano
 Gastón Bottino – calciatore argentino
 Giovanni Bottino Barzizza – matematico e astronomo italiano
 Mariano Bottino – attore italiano
 Rodolfo Bottino – attore brasiliano
 Vittorio Bonadè Bottino – architetto italiano

Altro 
 Estadio Roberto Lorenzo Bottino – stadio di Tres Arroyos
 Bottino di guerra – nella storia romana, la preda ottenuta dal saccheggio di una città nemica

Pagine correlate 
 Bottin
 Bottini